Sławomir Janicki (ur. 1941) − polityk i samorządowiec
 Sławomir Janicki (ur. ok. 1960) − muzyk, kontrabasista
 Sławomir Janicki (ur. 1980) − łyżwiarz figurowy
 Sławomir Janicki (ur. 1985) − piłkarz